

Personen 
 Abbey Lincoln (Anna Marie Wooldridge), een Amerikaanse jazz-zangeres
 Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten 1861-1865
 Lincoln (televisieserie) (1974)
 Lincoln (miniserie) (1988)
 Lincoln (1992), een film voor tv
 Lincoln (2012), een film van Steven Spielberg
 Benjamin Lincoln, een generaal in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog
 Blanche Lincoln, een Amerikaanse politica
 Hugo van Lincoln, een heilige
 Mary Todd Lincoln, Amerikaanse first lady van 1861 tot 1865
 Lincoln Cássio de Souza Soares (bijnaam: Lincoln), een Braziliaanse voetballer geboren in 1979
 Lincoln Corrêa dos Santos (bijnaam: Lincoln), een Braziliaanse voetballer geboren in 2000

Geografie 
 Lincoln (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Lincoln (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Lincoln (Engeland), een stad in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Lincoln (Nieuw-Zeeland), een stad op het zuidereiland, Nieuw-Zeeland
 Lincoln (New Brunswick), een plaats in Canada
 Lincoln (Ontario), een plaats in Canada
 Lincoln (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Plaatsen in de Verenigde Staten

Diverse 
 Lincoln (automerk uit 1908), uit Lincoln (Illinois)
 Lincoln (automerk), uit Detroit (Michigan)
 Lincoln (automerk uit 1920), uit Londen, Verenigd Koninkrijk
 Lincoln longwool, een Engels schapenras
 Lincoln (oorlogsschip), een Noors oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog